Ragow-Merz – comune del Brandeburgo, in Germania
 G. & S. Merz – bottega tedesca di strumenti scientifici
 Alessia Merz – showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana
 Gerhard Merz – artista tedesco
 Hans-Rudolf Merz – politico svizzero
 Ivan Merz – insegnante croato, beato per la Chiesa cattolica
 Mario Merz – artista, pittore e scultore italiano
 Marisa Merz – artista italiana
 Matthias Merz – orientista svizzero
 Max Merz – cestista tedesco
 Robert Merz – calciatore austriaco
 Tilly Merz – schermitrice tedesca
 William Merz – ginnasta e multiplista statunitense